Малютін Максим Сергійович
 Малютін Іван Митрофанович
 Малютін Сергій Васильович
 Малютін Костянтин Геннадійович